Мејкон има више значења:
 Округ Мејкон (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Мејкон (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Округ Мејкон (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Мејкон (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Мејкон (Северна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Округ Мејкон (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Мејкон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Мејкон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Мејкон (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Мејкон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Мејкон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина